Klęska głodu w Irlandii (1740–1741)
 Wielki głód w Irlandii (1845–1849)
 Klęska głodu w Irlandii (1879)